Сарычевы — русский нетитулованный дворянский род. Внесён в Родословную книгу Дворянского Депутатского собрания Санкт-Петербургской губернии.

Род прославился, как военно-морская династия — почти все его представители служили офицерами Российского императорского флота, и многие из них достигли генеральских и адмиральских чинов на этом поприще.

Персоналии 

 Сарычев, Андрей (умер около 1778 года) — прапорщик морских батальонов в Кронштадте. Первый известный представитель рода. Имел вотчину с 5 душами крепостных в Севском уезде Орловской губернии.∞Мавра Афанасьевна (скончалась 21 сентября 1812 года). У них было семеро детей, однако история сохранила имена лишь троих:
 Сарычев, Алексей Андреевич (1760—1827) — вице-адмирал, командующий Черноморской эскадрой, сенатор. Его дети:
 Сарычев, Василий Алексеевич (1790—1830) — подполковник, командир кондукторских рот учебного морского рабочего экипажа.∞Наталия Илларионовна, урождённая Философова (1796—1878). Их дети:
 Оде-де-Сион, Анна Васильевна (1821—1871) — с конца 1860-х годов — начальница Института благородных девиц в Оренбурге.∞Оде-де-Сион, Александр Карлович (1816—1857).
 Сарычев, Фёдор Васильевич (1824—1884)— контр-адмирал, участник Крымской войны, управляющий двором его императорского высочества Константина Николаевича.∞Мария Александровна, урожденная фон Рейц, (1840—1902). Их дети:
 Сарычев, Владимир Фёдорович (1859—1924) — генерал-лейтенант флота, последний командир крейсера «Боярин», погибшего во время Русско-японской войны.∞Неизвестно (ум. после 1924 года).
 Неизвестная дочь (ум. после 1924 года).
 Сарычева, Наталия Фёдоровна родилась в 1863 году в Варшаве. Дальнейшая судьба неизвестна.
 фон Бок, Анна Фёдоровна, урождённая Сарычева (1865—?).∞Вольдемар Роберт Аксель фон Бок (, 1859—1937) — дерптский .
 Сарычев, Константин Фёдорович (1875—?).
 Зенкович, Пелагея Васильевна, урождённая Сарычева.∞Зенкович, Гавриил Фомич — инженер-статский советник. Их бездетные и незамужние дочери Наталья (умерла около 1901 года) и Анна (умерла в 1910-х годах) были последними владелицами имения Краевщина — части родового поместья Голенищевых-Кутузовых Горошки, выкупленной у владельцев.
 Сарычев, Илларион Васильевич — в 1852 году вместе с братом Фёдором служил лейтенантом в Черноморском флоте. Позднее дослужился до чина капитан 2-го ранга.
 Баронесса Клодт фон Юргенсбург, Екатерина Васильевна, урождённая Сарычева (1829—1904).∞Барон Борис Карлович Клодт фон Юргенсбург (1817—1863), последний городничий Новой Ладоги.
 Сарычев, Алексей Васильевич — в 1852 году поручик Апшеронского пехотного полка отдельного Кавказского корпуса.
 Сарычева, Варвара Васильевна — в 1852 году незамужняя девица, дальнейшая судьба неизвестна.
 Сарычев, Александр Алексеевич (1798—1826) — лейтенант, командир канонерской лодки № 20 в финских шхерах.
 Сарычев, Гавриил Алексеевич — генерал-майор с 1859 года.
 Сарычева, Александра Алексеевна (1794—?) — в 1812 году окончила Смольный институт.
 Сарычева, Надежда Алексеевна — (ок.1811—1869) выпускница Смольного института.
 Сарычева, Любовь Алексеевна — в 1815 году окончила Смольный институт с шифром.
 Ещё одна дочь, имени которой история не сохранила.
 Сарычев, Гавриил Андреевич (1763—1831) — русский адмирал полярный исследователь, гидрограф, государственный деятель. Владелец имения в Новоладожском уезде на реке Паше.∞Анастасия Васильевна, урождённая Мецкевич (около 1776—1846). Их дети:
 Нелидова, Елизавета Гаврииловна, урождённая Сарычева (1809—1846).∞Нелидов, Фёдор Александрович (?—1845) — генерал-майор.
 Сарычев, Алексей Гаврилович — новоладожский помещик.∞Прасковья Илларионовна, урождённая Философова, сестра упомятнутой выше Наталии Илларионовны Сарычевой.
 Богданова, Екатерина Гаврииловна (1811—1855)∞Сергей Иванович Богданов — статский советник.
 Безобразова, Любовь Андреевна, урождённая Сарычева.∞Безобразов.

Вероятные основатели рода 
В документах XVI—XVII вв., так называемых «Синодиках», встречаются упоминания персон, которые могли быть предками Сарычевых:
 Тимофей Сарычев — в «Синодике по убиенным во брани», в списке козловских детей боярских, погибших а в битве с татарами и черкесами в верховьях реки Самовец.
 некий Сарыч — в «Синодике опальных», в списке дворян, казнёных опричниками в 1570 году по новгородскому «делу».
Никаких свидетельств, подтверждающих связь данных персон с родом Сарычевых, пока не обнаружено.

Примечания